Lançon (Ardennes)
 Lançon (Hautes-Pyrénées)
ook:
Lançon-Provence,  Bouches-du-Rhône